Les lettres TOK peuvent correspondre à :
 T.O.K., un groupe musical jamaïcain ;
 Tok, une ville d’Alaska ;
 Tok, une rivière de Russie.